Sezon 2011 w ADAC GT Masters – piąta edycja serii wyścigowej ADAC GT Masters. Sezon rozpoczął się 24 kwietnia na Motorsport Arena Oschersleben, a zakończył się 2 października na Hockenheimringu, po rozegraniu 16 rund.

Lista zgłoszeń

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona ADAC GT Masters

2011
2011 w sportach motorowych
2011 w Niemczech
2011 w Belgii
2011 w Austrii
2011 w Holandii